Kai aus der Kiste steht für:

 Kai aus der Kiste (Roman), ein Kinderroman von Wolf Durian
 Kai aus der Kiste (Film), ein Kinderfilm von Günter Meyer nach dem Buch von Durian
 ein Lied der Band Eisregen aus dem Album Schlangensonne